Кои́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гуадалорсе. Занимает площадь 127 км². Население составляет 21 791 человек (на 2012 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Coín
  Información sobre Coín
 Web sobre Coín y sus habitantes
 Portal de Turismo, Cultura, Ocio para Coín y su Comarca

Муниципалитеты Малаги